Boudet je priimek več oseb:
 Félix-Marie-Etienne Boudet, francoski general
 Jacques Boudet, francoski igralec
 Jean Boudet, francoski general